Вщиж — село (в древности — город) в Жуковском районе Брянской области России. Входит в состав Шамординского сельского поселения.

Расположено на правом берегу Десны в 35-40 км к северо-западу от Брянска.

История 

Древнерусский город Вщиж стоял на западе территории современного села, на высоком и крутом правом берегу Десны, на треугольном мысу, в устье ручья Суток.

Вщиж (в старину также Щиж и др.) известен как удельный центр в составе Черниговского княжества с XII века. После монгольского разорения весной 1238 года Вщиж был разрушен до основания и перестал существовать.

Позднее Вщиж возродился как село, которое существует и поныне. О селе Вщиж упоминает жалованная грамота 1680 года, выданная на имя Ивана Яковлева Зиновьева. В приложении к «Истории государства Российского» приведён отрывок из письма к автору от местного помещика Зиновьева (1818):

Археологические раскопки 
В 1850 г. И. М. Снегирёв сообщил в печати о результатах раскопок, произведённых иждивением Зиновьевых в 1840-е гг.
При раскопках так называемого Заветного кургана в центре села были найдены остатки древнерусского храма, с сохранившимися внутри церковными вещами:

Далее раскопки Вщижа проводил граф А. С. Уваров. Исследования привлекли внимание брянского помещика Ф. И. Тютчева, который в 1871 г. не только посетил городище, но и посвятил ему одно из своих последних стихотворений («От жизни той, что бушевала здесь…»)

В 1940, 1948 и 1949 годах территорию городища исследовала команда Б. А. Рыбакова. На Благовещенской горе тогда было обнаружено большое и сложно устроенное святилище-крепость юхновской культуры. Из находок Рыбакова заслуживает внимания так называемый вщижский горн, который связывают с взятием города монголами весной 1238 года. Горн, расположенный поблизости от крепостной стены, был раздавлен в тот момент, когда обжиг посуды подходил к концу, но ещё не был завершён.

В 2001 году в обрыве правого берега Десны за посадом летописного города Вщиж была обнаружена «лодья из Вщижа» длиной 8,8 м, конструкция которой сложнее других известных на территории Юго-Восточной Руси челнов. Радиоуглеродный анализ дал возраст в 750±20 лет (1247—1279 гг.).

Современные угрозы 
С начала 2000-х годов остатки крепости застраиваются предпринимателем-вандалом.

Население

Примечания

Литература 
 Поляновский С. В. Село Вщиж // СПб. ведомости. 1844. № 93—94;
 Евсеев И. Е. Исследование городищ и курганов в бассейне верхнего (орловского) течения реки Оки // Труды предварительного комитета по устройству XIV археологического съезда. М., 1908. Вып. 2. С. 46—52;
 Уваров А. С. Древний храм во Вщижском городище // Сборник мелких трудов. М., 1910. Т. 1. С. 386—388;
 Рыбаков Б. А.. Раскопки во Вщиже в 1948—1949. // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры, в. 38, М. — Л., 1951. С. 34—40;
 Рыбаков Б. А.. Вщиж — удельный город XII в. — Там же, в. 41, М., 1951. С. 58—60;
 По следам древних культур. Древняя Русь, М., 1953.
 Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961. С. 119—120;
 Вщиж. // Советская историческая энциклопедия. М., 1963. — Т. 3. — Ст. 904.
 
 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская область. М., 1998. С. 9, 230—232.
 
 Восинский В. Мои экскурсии во Вщиже. — В кн.: Брянский край. Брянск, 1929, вып. III.

Ссылки 
 Тютчев «По дороге во Вщиж»
 
 В историческом месте строят коттеджи

Населённые пункты Жуковского района (Брянская область)
Города Древней Руси
Бывшие города на территории Брянской области
Разрушенные города
Городища Брянской области